Кубок Англии по футболу 1876/77 — 6-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 37 футбольных клуба.

Турнир начался 14 октября 1876 года первым раундом и завершился финалом, который прошел 24 марта 1877 года на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне, где «Уондерерс» победил «Оксфорд Юниверсити» со счетом 2:1.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Переигровка

Четвёртый раунд

Переигровка

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу 1876/77 на сайте RSSSF.com
 Кубок Англии по футболу 1876/77 на сайте Soccerbase.com

1876-1877
Футбол в Англии в сезоне 1876/1877